Премия Тан () — международная награда, присуждаемая тайваньской  по договору с Фондом премии Тан (Tang Prize Foundation) . Основана в 2012 году на средства бизнесмена , первое награждение прошло в 2014 году.  Лауреатам премий вручаются медаль, диплом и денежное вознаграждение в размере 40 миллионов новых тайваньских долларов ($1,360 млн) на каждое направление . Кроме денежного приза, лауреатам присуждается исследовательский грант в размере 10 миллионов новых тайваньских долларов ($341 000) на 5 лет . Лауреаты должны прочитать лекции. Премия названа в честь китайской императорской династии Тан  .

Программа международных наград включает ряд премий по отдельным направлениям:

 Верховенство права
 Синология
 Биофармакология
 Устойчивое развитие

Лауреаты

Примечания

Ссылки 
 Сайт премии  

Премии
Научные награды
Награды по алфавиту
Награды, появившиеся в 2014 году
Медицинские награды
Биологические награды
Награды в области химических наук